Чемпионат Бельгии по международным шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам. Чемпионат проводится в двух классах — 1-м и 2-м. В последние годы в нём принимают участие, и весьма успешно, женщины. Так серебряный призёр чемпионата мира среди женщин 1997 года Эва Шаллей-Минкина четырежды становилась серебряным призёром ЧБ — в 2002 году, в 2013, 2014 и в 2018 годах. Самыми титулованными являются братья Оскар и Гуго Ферпосты (19 и 18 раз побед соответственно).

Призёры

Литература 

 Журнал «Шашки» 1959 №1, с.20.
 Журнал «Шашки» 1962 №5, с.37.
 Журнал «Шашки» 1969 №7, с.14.
 Журнал «Шашки» 1970 №6, с.20.
 Журнал «Шашки» 1971 №8, с.25.
 Журнал «Шашки» 1972 №5, с.17.
 Журнал «Шашки» 1973 №8, с.22.
 Журнал «Шашки» 1974 №7, с.22.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты Бельгии на сайте Федерации шашек Нидерландов
 Архив журналов «Шашки»